

Cinema
Gypsy Woman – Film di Sheree Folkson del 2001

Musica
Gypsy Woman – Album di Leroy Gomez del 1978
Gypsy Woman (She's Homeless) – Singolo di Crystal Waters del 1991
Gypsy Woman – Singolo degli Anarbor del 2010
Gypsy Woman -- EP di Eleni Foureira